Ситцевский сельсовет — административная единица на территории Докшицкого района Витебской области Белоруссии. Административный центр  — агрогородок Ситцы.

Состав 
Ситцевский сельсовет включает 17 населённых пунктов:
 Венютино — деревня.
 Войтовичи — деревня.
 Дедки — деревня.
 Заборцы — деревня.
 Кияково — деревня.
 Курдеки — деревня.
 Лисовичи — деревня.
 Макаровичи — деревня.
 Малые Ситцы — деревня.
 Новая Веска — деревня.
 Парафьяново — деревня.
 Плиски — деревня.
 Поречье — деревня.
 Репехи — деревня.
 Ситцы — агрогородок.
 Старое Село — деревня.
 Черкасы — деревня.

Достопримечательность 

 Брама усадьбы Домейко в агрогородке Ситцы
 Руины палаца Бжастовских
 Мемориял в Ходровке

Примечания

Ссылки 
 Докшицкий райисполком

Сельсоветы Докшицкого района